Сообщество развития Юга Африки (САДК) () — торгово-экономический союз стран Юга Африки, создан в 1992 году на базе Конференции по координации развития Юга Африки, сокр. САДКК (Southern African Development Coordination Conference, сокр. SADCC), образованной 11 странами субрегиона в 1980 году. Главная цель САДК — либерализация торговых связей стран-членов, развитие социально-экономического сотрудничества и интеграцию, а также сотрудничество в области политики и безопасности между 16 странами юга Африки. В настоящее время в САДК осуществлено значительное снижение таможенных пошлин и достигнут существенный прогресс в устранении нетарифных ограничений во взаимных торговых связях. Сообщество существенно продвинулось на пути создания зоны свободной торговли.

Страны-участницы 
Сообщество развития стран Южной Африки объединяет 16 стран.

С просьбой присоединиться обратилась Бурунди.

История и руководство 

Договор о САДК был подписан в Виндхуке (Намибия) в августе 1992 г. на базе Конференции по координации развития Юга Африки, сокр. САДКК (Southern African Development Coordination Conference, сокр. SADCC), образованной 11 странами субрегиона в 1980 году.

САДК является одним из крупнейших и наиболее влиятельных субрегиональных объединений Африки. Общая численность населения стран-членов САДК составляет около 248 млн человек, суммарный ВВП — 432 млрд долл. США. Бюджет организации — порядка 50 млн долл. США. Высший орган САДК — Саммит глав государств и правительств (обычно саммиты проводятся ежегодно, но также практикуются внеочередные встречи на высшем уровне), который принимает на основе консенсуса решения по основным вопросам стратегии и тактики действий Сообщества, руководит его рабочими органами, назначает Исполнительного секретаря и его заместителя. Другими ключевыми структурами САДК являются Совет Министров и Парламентский Форум.

Развитие 
Лидерами государств, входящих в SADC, было подписано соглашение о создании в Южной Африке зоны свободной торговли с целью повышения конкурентоспособности африканских товаров на мировом рынке. Соглашение предусматривает постепенное снятие таможенных барьеров в южной части африканского континента. Сроки создания зоны свободной торговли 2008 г., таможенного союза 2010 г. В 2015 г. должен быть создан общий рынок стран Союза.

В 2005 г. глава Центробанка ЮАР Тито Мбовени, выступая перед бизнес-сообществом самой экономически развитой страны континента — Южной Африки, заявил, что к 2016 г. в мире может появиться новая валюта Сообщества развития Южной Африки (SADC). Раньше предполагался более отдаленный срок — 2021 год. На новую валюту, которую в мире заранее прозвали «афро», могут перейти все 15 стран-участников SADC. При создании единой валюты SADC будет учитывать опыт Европейского сообщества по созданию евро, обещают учредители. Пока у SADC нет даже зоны свободной торговли, но это руководителей стран-членов не смущает. Они видят основой валютного союза рэнд Южной Африки и пулу Ботсваны — наиболее сильных в экономическом отношении стран. Южная Африка и Ботсвана — эти две алмазоносные страны обеспечивают, по некоторым оценкам, до 90 % ВВП сообщества (из них две трети — южноафриканские).

Единая виза 
Рассматривается вопрос о введении в Сообществе единой визы по типу шенгенской. В августе 2005 г. ЮАР, Мозамбик, Намибия и Лесото подписали Протокол о свободном перемещении граждан.

Безопасность на территории сообщества 
Для согласования подходов к формированию общеафриканской системы коллективной безопасности и анализа военно-политической обстановки на юге континента с 1996 г. функционирует Директорат САДК по вопросам политики, обороны и безопасности (ОПОБ). Главные задачи — предотвращение и урегулирование внутри- и межгосударственных кризисов в субрегионе, включая проведение миротворческих операций, ликвидация последствий стихийных бедствий, а также подготовка и проведение совместных учений государств Сообщества. Председатель ОПОБ — Король Свазиленда Мсвати III (избран в марте 2009 г.).

Важное внимание уделяется проблемам поддержания мира и стабильности в субрегионе. На саммите САДК в Лусаке (Замбия) в августе 2007 г. учреждена миротворческая бригада САДК — «SADCBRIG» в количестве 600 человек из 11 стран-членов Сообщества. Имеются планы довести её численность до 1 тыс. человек после присоединения ещё 4-х членов Сообщества.

Внешняя политика: взгляды и противоречия стран-участниц 
Предпринимаются шаги по координации внешнеполитической деятельности государств-участников этой субрегиональной организации.

Определённые разногласия внутри Сообщества вызывает вопрос о подписании соглашений об экономическом партнерстве (СЭП) между отдельными странами-членами САДК и Евросоюзом. В 2007 г. СЭП с ЕС были подписаны Ботсваной, Намибией, Лесото и Свазилендом. Противником подобных соглашений выступает ЮАР, считающая, что они смогут создать угрозу формированию таможенного союза на Юге Африки.

Раз в два года проводятся форумы ЕС-САДК и США-САДК. Интерес к сотрудничеству с Сообществом проявляют Индия, Китай, Япония, скандинавские страны.

Примечания

Литература 
 Давидсон А. Б. Южная Африка: Становление сил протеста. 1870—1924. — М.: Наука, 1972.
 Деловая ЮАР. Тома V—VI. Экономика и связи с Россией в 2000—08 гг. — М.: ПОЛПРЕД Справочники, 2008
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. —5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006.
 А. М. Хазанов, История Мозамбика в Новое и Новейшее время, Юнити-Дана, Закон и право, 2006

См. также 
 Экономическое сообщество стран Западной Африки
 Восточноафриканское сообщество

Африканские международные организации
Торговые блоки